Coupe de France (handbal), het bekertoernooi voor Franse handbalteams
Coupe de France (voetbal), het bekertoernooi voor Franse voetbalteams
Coupe de France de cyclo-cross, een reeks veldritwedstrijden in Frankrijk
Coupe de France (wielrennen), een reeks wielerwedstrijden in Frankrijk